

Cinema 
 Una strana coppia di detective (Bloodhounds) – film del 1996 diretto da Michael Katleman
 Best seller di sangue (Bloodhounds II) – film del 1996 diretto da Stuart Cooper

Letteratura 
 Il signore dell'enigma (Bloodhounds) – romanzo di Peter Lovesey del 1996

Musica 
 Bloodhounds – album degli Ironcross del 1982

Zoologia 
 Bloodhound – razza canina

Altro 
 Bristol Bloodhound – missile terra-aria